

Musica
 Man in Black  – album di Johnny Cash del 1971
 Man in Black  – singolo di Johnny Cash del 1971

Film
 Man in Black  – film thriller britannico del 1949

Altro
 Man in Black: His Own Story in His Own Words  – autobiografia di Johnny Cash

Pagine correlate 
The Man in Black
Men in Black
Uomo in nero
Uomini in nero